Luverne (Alabama)
Luverne (Minnesota)
Luverne (Dakota du Nord)